María Teresa de Austria-Toscana (en alemán, Maria Theresia von Österreich-Toskana; Brandeis-Altbunzlau, 18 de septiembre de 1862 - Żywiec, 10 de mayo de 1933) fue una archiduquesa de Austria y princesa de Toscana, miembro de la rama Toscana de la Casa de Habsburgo-Lorena.

Biografía 

María Teresa era la hija mayor del archiduque Carlos Salvador de Austria-Toscana y de la princesa María Inmaculada de Borbón-Dos Sicilias. 

Se casó con el archiduque Carlos Esteban de Austria, hijo del archiduque Carlos Fernando de Austria y de la archiduquesa Isabel Francisca de Austria, el 28 de febrero de 1886 en el Hofburg de Viena. Los primeros años de matrimonio vivieron en Pula, donde su marido trabajaba para la Marina. Los habitantes de Istria y Dalmacia la valoraban por su afabilidad. A María Teresa le gustaba mucho el bordado de la casa que se producía en esta región y fue la razón por la que fundó una escuela de bordado en Viena. También era talentosa para la pintura, disfrutaba haciendo este trabajo y reuniéndose con pintores de forma regular. 

A partir de 1907 vivieron en el castillo de Żywiec en Polonia, donde su marido fundaría la rama polaca de la familia, dos de sus hijas se casarían con nobles polacos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, María Teresa construyó un hospital en su castillo y también se ocupó de los heridos. En 1918  nació el estado de Polonia y después, tras el fin del Imperio austrohúngaro, la familia siguió viviendo aquí. En 1919, el gobierno polaco confiscó los bienes inmuebles de la familia. Los miembros de la familia se convirtieron en ciudadanos polacos en 1925 y se les devolvieron las tierras confiscadas.

Su fortuna se basó en la producción de la cerveza Żywiec, que luego se hizo conocida en todo el mundo. Los últimos años de vida de María Teresa los paso cuidando de su marido que estaba enfermo, pero su salud se resintió por esta actividad estresante. Murió el 10 de mayo de 1933, un mes después que él. 

Sus descendientes vivieron en Polonia hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pero después de la toma del poder comunista en 1947 emigraron a Europa Occidental.

Descendencia 

 Leonor María (1886-1974).
 Renata María (1888-1935), princesa Radziwiłł por matrimonio.
 Carlos Alberto (1888-1951), príncipe de Altemburgo, general polaco y candidato para el trono.
 Matilde María (1891-1966).
 León Carlos (1893-1939), oficial polaco.
 Guillermo Francisco (1895-1948), coronel ucraniano y candidato para el trono.

Distinciones honoríficas 
 31 de julio de 1887:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 María Teresa de Austria-Toscana

Archiduquesas de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Archiduquesas de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XX
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa